Световното клубно първенство по футбол 2010, наричано още Турнир за Междуконтиненталната купа, е 7-ото световно клубно първенство.

Планирано е да се проведе в град Абу Даби, Обединени арабски емирства от 8 до 18 декември 2010 г. Останалите кандидати за домакинството са Австралия и Япония.

Класиране

Места 
Абу Даби ще бъде единствения град домакин за Световното клубно първенство 2010.

Мачове 
Жребият се проведе в централата на ФИФА в Цюрих, Швейцария, за да изберат кой кого ще срещне в двата четвъртфинала :

Източници 

Световно клубно първенство на ФИФА
Световно първенство по футбол 2010
Футбол в ОАЕ
Спорт в Абу Даби